Mužská čtyřhra Monte-Carlo Rolex Masters 2017 probíhala ve druhé polovině dubna 2017. Do deblové soutěže monackého tenisového turnaje nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl druhý nasazený pár Francouzů Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, jehož členové v semifinále podlehli Španělům Felicianu a Marcovi Lópezovým.

Vítězem se stal nenasazený indicko-uruguayský pár Rohan Bopanna a Pablo Cuevas, který ve finále zdolal španělské turnajové sedmičky Feliciana Lópeze s Marcem Lópezem po setech 6–3, 3–6, až v rozhodujícím supertiebreaku [10–4]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Bopanna vybojoval šestnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Cuevase to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (čtvrtfinále)
  Feliciano López /  Marc López (finále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2017
ATP World Tour 2017